Chirundu puede referirse a:

 Chirundu (Zambia), pueblo en la orilla noroeste del río Zambezi.
 Chirundu (Zimbabue), pueblo en la orilla sureste del río Zambezi.
 Puente Chirundu, que conecta las ciudades antes mencionadas.
 Chirundu (circunscripción), una circunscripción parlamentaria en Zambia.